Альтернати́вный информацио́нный центр, АИЦ () — объединённая израильско-палестинская неправительственная организация, которая, согласно информации с сайта АИЦ, «занимается распространением информации, политической пропагандой, широкой общественной деятельностью и критическим анализом палестинского и израильского обществ, а также палестино-израильского конфликта». Центр был учреждён в 1984 году активистами израильской Революционной коммунистической лиги и палестинскими левыми активистами с Западного берега реки Иордан.

Деятельность 
Центр ставит своей целью развитие взаимодействия между палестинцами и израильтянами, базирующегося на ценностях социальной и политической справедливости, равенства, солидарности, общественного участия и уважения национальных прав палестинского народа. Основная деятельность АИЦ включает в себя многочисленные публикации, в которых даётся критический анализ событий и эпизодов в Израиле и на палестинских территориях, а также поддержка, в том числе материальная, движений и компаний, связанных с этими задачами. Центр активно участвует в мировом движении против неолиберальной глобализации.

АИЦ выпускает печатные издания «News From Within» на английском языке, «The Other Front» (Mitsad Sheni) на иврите и «Another Vision» (Rou’ya Ukhra) на арабском языке. С 2005 года Центр осуществляет серию публикаций под общим названием «Экономика оккупации» («Economy of the Occupation»). В этих материалах даётся анализ социоэкономического аспекта израильской оккупации Западного берега и сектора Газа. Целями издаваемого бюллетеня является подача «нового подхода к экономической ситуации на оккупированных палестинских территориях и в Израиле», а также «общедоступного и уникального анализа социоэкономических интересов, стоящих за израильской оккупацией Палестины». Основная часть материалов написана израильским экономистом Широм Хевером (Shir Hever).

Представители АИЦ принимали участие в ряде конференций и семинаров ООН, посвящённых палестинскому вопросу, — об оказании помощи палестинскому народу (Доха, 5—6 февраля 2007 года), в поддержку палестино-израильского мира (Брюссель, 30—31 августа 2007 года) и других. Также сотрудничает с рядом международных левых и правозащитных организаций.

История 
Несмотря на то, что официально АИЦ был основан в 1984 году, он начал функционировать годом ранее в форме дискуссий и сотрудничества между израильскими и палестинскими активистами. Это была одна неправительственных организаций Израиля, явно определявших себя как объединённая палестино-израильская организация. С сентября 1985 года выходит журнал «News from Within», в котором присутствуют критические материалы в отношении правительства Израиля и действий израильских сил безопасности на палестинских территориях. Большое внимание в журнале уделяется радикальному демократическому и феминистскому движению.

17 февраля 1987 года израильская полиция или Служба общей безопасности (Шабак) устроили рейд на штаб-квартиру АИЦ. Сотрудники Центра обвинялись в сотрудничестве с Демократическим фронтом освобождения Палестины (ДФОП). Израильское правительство объявило о временном закрытии АИЦ, а его директор — Мишель Варшавский — был арестован и приговорен двадцати месяцам заключения. Процесс над ним завершился оправданием по 30 пунктам из предъявленных 31. Несмотря на это, лицензия на издание журнала «News From Within» не была аннулирована, и в период первой интифады Центр, формально закрытый и при вынужденном отсутствии своего директора, продолжал осуществлять регулярные ежемесячные публикации. В это же время сотрудники АИЦ начали издавать выходящую раз в две недели газету «The Other Front», в которой делался фокус на израильскую пацифистскую и антиоккупационную деятельность.

В 1995 году Центр официально возобновил свою деятельность, а Варшавский вновь стал его директором. В 1999 году, во время внезапного паводка, погибли три сотрудника АИЦ — Элиас Джерасси (Elias Jeraysi), Инбаль Перлсон (Inbal Perlson) и Йоханан Лервин (Yohanan Lorwin). Одним из наиболее известных сотрудников центра является Нассар Ибрагим (Nassar Ibrahim), ранее бывший главным редактором еженедельника «El Hadaf» — органа леворадикальной террористической организации Народный фронт освобождения Палестины.

Цитаты 
Цитаты из выступлений и публикаций руководителей АИЦ:
 «Необходимо однозначно отвергнуть саму идею (и существование) еврейского государства, независимо от того, где будут её границы…» (Мишель Варшавский, 2007).
 «Эхуд Барак, Ципи Ливни, Габи Ашкенази и Эхуд Ольмерт — не смейте появляться на церемониях памяти героев Варшавского гетто, Люблина, Вильнюса или Кишинева. Вы не представляете преемников Варшавского гетто, потому что сегодня Варшавское гетто… — это Газа, являющаяся целью ваших танков и артиллерии…» (Мишель Варшавский, январь 2009).
 «Это политически неприемлемо и нравственно отвратительно. Шимон Перес, несомненно, является врагом палестинского народа, в области прав человека и мира …» (Нассар Ибрагим, 2007).
 «В израильском воображении, Самир Кунтар убил Эйнат Харан, размозжив ей голову. Однако в „Деле Кунтара“, рассекреченном три дня назад, приводятся другие версии…» (16 июля 2008).

Финансирование 
По данным NGO Monitor, среди спонсоров: «Diakonia», получающая деньги от правительства Швеции (1,5 миллиона шведских крон в 2007—2009 годах), «Christian Aid» (на деньги правительства Ирландии — 320 000 шекелей в 2006 году), «NGO PTM — Mundubat» (Испания), обвиняющая Израиль в «геноциде» (1 миллион шекелей в 2006 году) и «Sodepau», применяющая к действиям Израиля термины «апартеид» и «нацизм», поддерживаемая правительством Каталонии (200 000 шекелей в 2006 году).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Альтернативного информационного центра
 Выпуски журнала «News from Within» за 1985—1986 и 2005—2007 годы
 Колонка Альтернативного информационного центра («Европейская солидарность без границ»)
 Колонка М. Варшавского («Европейская солидарность без границ»)
 Колонка М. Варшавского («International Viewpoint»)
 Колонка Н. Ибрагима («International Viewpoint»)
 Quotes from AIC Articles (NGO Monitor, June 4, 2009)

Антисионизм
Политика Израиля
Политика Государства Палестина
Некоммерческие организации Израиля
Палестино-израильский конфликт
Общественные организации Израиля